Le PMT, (anciennement Pôle des microtechniques) est le pôle de compétitivité responsable du développement des microtechniques et des smart systems, en Bourgogne-Franche-Comté.

, le PMT regroupe plus de 245 adhérents dont des industriels (fabricants, sous-traitants, prestations à valeur ajoutée) mais aussi des acteurs du monde de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation.

Logo

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Microtechniques
 Bourgogne-Franche-Comte

Liens externes 
 Site officiel.

Économie en Bourgogne-Franche-Comté
Économie à Besançon
Microtechniques